Glenorchy bezeichnet:
City of Glenorchy, ein Local Government Area aus mehreren Vorstädten von Hobart, Tasmanien
Glenorchy (Tasmanien), Vorstadt und Zentrales Geschäftsviertel der City Of Glenorchy
Glenorchy (Neuseeland), Ort in Neuseeland 

siehe auch
 Glen Orchy in Schottland